В её глазах
 «В её глазах» — роман-триллер Сары Пинборо.
 «В её глазах» — британский мини-сериал 2021 года, экранизация романа.